Ли́за Оли́вия Манн (, род. 3 июля 1980, Оклахома-Сити) — американская актриса, комедиантка, модель, телеведущая и писательница.

Биография 
Родилась в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Имеет китайское происхождение со стороны матери (хотя её мать выросла во Вьетнаме) и немецко-англо-ирландские корни со стороны отца. Когда Манн было два года, её мать повторно вышла замуж (на этот раз за военнослужащего ВВС США). Хотя семья много раз переезжала, Манн преимущественно росла в Токио, где размещалась военная база, в которой служил её отчим.

За это время она появилась в нескольких местных театральных постановках, а затем стала моделью в японской индустрии моды. Её родители развелись, и она переехала в Оклахому, где окончила среднюю школу. Кроме того, она окончила университет Оклахомы по основной специальности журналистика и второй — японское театральное искусство.

Манн переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру. В 2004 году она устроилась на канал Fox Sports Net и работала в качестве вспомогательного репортёра на матчах по американскому футболу и женскому баскетболу, но вскоре покинула эту работу.

В начале своей актёрской карьеры она была известна как Лиза Манн, но с 2006 года начала использовать имя Оливия Манн в личной и профессиональной сферах.

В 2014—2017 годах Манн состояла в отношениях с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом. В 2021 году Манн начала встречаться с комиком Джон Малейни, в сентябре 2021 года пара объявила о том, что они ждут ребёнка. 24 ноября 2021 года у пары родился сын Малколм Хиеп Малейни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Оклахомского университета
Киноактрисы США